Puszkariwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie wierchniednieprowskim
 Puszkariwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie sumskim, w rejonie sumskim